Collinot est un patronyme porté notamment par :

 Michel Collinot (né en 1946), homme politique français ;
 Théophile Collinot (1844-1905), homme politique français.